Benetton B198 je Benettonov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1998, ko sta z njim dirkala Giancarlo Fisichella in Alexander Wurz. Fisichella je dosegel edini uvrstitvi dirkalnika B198 na stopničke z drugima mestoma na Velikih nagradah Monaka in Kanade ter edini najboljši štartni položaj na Velike nagradi Avstrije. Skupno je Benetton osvojil peto mesto v prvenstvu, kar je njihova najslabša uvrstitev po sezoni 1987.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

B198
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1998